Zoma kan avse:

 Zoma (kommun) – en kommun i Spanien
 Zoma (djur) – ett spindelsläkte
 Zoma (mausoleum) – ett tidigare mausoleum i Egypten